Гайана принимала участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) в тринадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляла 1 женщина.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2000 года
2000-е годы в Гайане